Ian Clarke peut désigner :
  (1977-), programmeur informatique irlandais, concepteur originel et développeur en chef de Freenet ;
  (1952-), médecin, missionnaire, philanthrope, homme d'affaires, un résident de l'Ouganda ;
 Ian Clarke (1964-),  joueur de flûte classique britannique et compositeur ;
  (1946-), batteur avec le groupe Uriah Heep de 1970-1971 et Cressida ;
  (1975-), joueur de football canadien ;
 Ian James Clarke (1931-1997), joueur néo-zélandais de rugby à xv, agriculteur et  administrateur de rugby ;
  (1918-2009), connu sous le nom de Ian, bibliographe britannique et universitaire.

Source de la traduction 

Homonymie de personnes